Настоящие щитники  — семейство клопов. Чаще это клопы, в длину достигающие от 8 до 18 мм.

Этимология 
Название Pentatomidae происходит от  (пять) +  (раздел), возможно, это связано с 5-члениковыми усиками.

Описание 
Тело овальное. Усики состоят из четырёх или пяти члеников, полунадкрылья цельные с пятью-двенадцатью жилками. Лапки двух- или трёхчлениковые.

Экология 
Многие представители подсемейства по особенностям питания относятся к фитофагам, и лишь Asopinae являются хищниками.

Классификация 
В мировой фауне насчитывается более 4841 видов и 939 родов этого семейства, которые подразделяются на девять подсемейств. В Европе встречаются 228 видов, в Средней Европе около 70 видов. В Северной Америке обитают 221 вид из 61 рода. Известно около 136 ископаемых видов, все они относятся к кайнозойской эре.

Примечания

Литература 
 

 
Семейства насекомых